Новохопёрский — посёлок городского типа в Новохопёрском районе Воронежской области России. Входит в состав городского поселения Новохопёрск.

Население —  чел. ().

География 
Железнодорожная станция Новохопёрск на линии «Лиски—Поворино».

История 
Статус посёлка городского типа — с 1928 года.

Население

Экономика 
В посёлке — ремонтно-механический завод, каменный карьер.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Новохопёрский (рабочий (заводской) посёлок) 
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Новохопёрского района
Посёлки городского типа Воронежской области